In einem sprachbasierten System (Betriebssystem) wurden sowohl der Kernel als auch die Programme in einer Hochsprache wie zum Beispiel Java programmiert.

Schutz 
In einem sprachbasierten Schutzsystem gestattet der Kernel nur die Ausführung solchen Codes, der von einem als vertrauenswürdig eingestuften Compiler erzeugt wurde. Der Code muss zudem in einer als vertrauenswürdig angesehenen Sprache verfasst sein. Eine solche Sprache könnte dann beispielsweise so umgesetzt sein, dass sie es einem Programmierer unmöglich macht, sie für etwas einzusetzen, was den festgelegten Sicherheitsregeln des Systems widerspricht (siehe auch Managed Code).

Beispiele 
 JX (Betriebssystem)
 Singularity
 Inferno (Betriebssystem)

Literatur 
 A Sabelfeld, AC Myers: Language-based information-flow security. In: IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2003, Volume 21, Issue 1, S. 5–19.
 V Haldar, D Chandra, M Franz: Semantic remote attestation – a virtual machine directed approach to trusted computing (PDF; 108 kB). USENIX Virtual Machine Research and Technology Symposium, 2004.
 Giacobazzi, Mastroeni: Abstract non-interference: parameterizing non-interference by abstract interpretation. Proceedings of the 31st ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of programming languages, 2004, S. 186–197, doi:10.1145/964001.964017.
 Algis Rudys, Dan S. Wallach: Termination in language-based systems. In: ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC), Volume 5, Issue 2, May 2002, S. 138–168, doi:10.1145/505586.505589.

Einzelnachweise 

Betriebssystemtheorie